Saint-Claude ist die Bezeichnung folgender Orte:
 Saint-Claud, Gemeinde im Département Charente
 Saint-Claude (Jura), Département Jura
 Saint-Claude-de-Diray, Département Loir-et-Cher
 Saint-Claude (Québec), Gemeinde in Québec, Kanada
 Saint-Claude (Guadeloupe), Gemeinde in Département Guadeloupe, Frankreich